Alessandro Borghi (1559-1613), presbitero italiano
Alessandro Borghi (1986-), attore italiano